Horse eller Horses kan syfta på:

 HORSE – en pokerterm.
 Horse1 – en TV-kanal från Hästkanalen AB
Horses – ett musikalbum av Patti Smith
 Band of Horses – ett amerikanskt rockband.

Geografi

Horse Head, en udde i Sydgeorgien och Sydsandwichöarna.
Horse Isle, en ö i Skottland.